Björn Engels – belgijski piłkarz 
 Fryderyk Engels – filozof i ideolog
 Kurt Engels – szef Gestapo dla powiatu krasnostawskiego w czasie II wojny światowej
 Mario Engels – niemiecki piłkarz
 Stefan Engels – niemiecki piłkarz

Inne
 Engels – miasto w Rosji